Тристан () — самый крупный остров в Тристанских и Капкенских островах в Гвинее. Окружён Атлантическим океаном. Его площадь составляет 226,4 км².

Примечания 

География Гвинеи
Острова Африки
Острова Атлантического океана